Sakiya steht für:

 Sakiya (Schöpfrad), ein ägyptisches Schöpfrad aus hellenistischer Zeit

Sakiya ist der Familienname folgender Personen:

 Seiichi Sakiya (* 1950), japanischer Fußballspieler